Athene (stad), hoofdstad van Griekenland
 Athene (departement), departement met de stad als hoofdplaats
 Hertogdom Athene, hertogdom in de tijd van de kruisvaarders
 Pallas Athena, godin uit de Griekse oudheid, ook bekend als Athene
 Athene (geslacht), geslacht van uilen
 ATHENE, voormalige kernreactor van de Technische Universiteit Eindhoven

Zie ook 
 Athens, doorverwijspagina, plaatsen in de Verenigde Staten en Canada
 Athena, doorverwijspagina
 Geschiedenis van Athene
 Luchthaven Athene